Como kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Como, New South Wales, förort till Sydney, Sutherland Shire, 
 Como, Western Australia, stadsdel i Perth, City of South Perth,

Ekvatorialguinea 

 Komo (vattendrag i Ekvatorialguinea),

Italien 

 Como (provins), provins, Lombardiet, 
 Comosjön, Lombardiet, 
 Como, kommun, provinshuvudstad, Lombardiet, Provincia di Como,

USA 

 Como, Mississippi, ort, Panola County, 
 Como, Texas, ort, Hopkins County, 
 Como, Illinois, ort, Whiteside County, 
 Como, Wisconsin, ort, Walworth County,

Personer 
 Perry Como, amerikansk sångare

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar